Мика́л Бри́джес (; родился 30 августа 1996 года в Филадельфии, штат Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий в НБА за клуб «Бруклин Нетс». Играет на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника. На студенческом уровне выступал за команду университета Вилланова «Вилланова Уайлдкэтс». Был выбран на драфте НБА 2018 года под 10-м номером командой «Филадельфия Севенти Сиксерс».

Карьера в НБА

Финикс Санз (2018—2023) 
На драфте НБА 2018 года Бриджес был выбран под общим 10-м номером командой Филадельфия Севенти Сиксерс» и был обменян в «Финикс Санз» на Заира Смита и выбор «Майами Хит» в первом раунде 2021 года. 1 июля 2018 года «Финикс» сообщил, что Микал Бриджес будет выступать в Летней лиги НБА 2018. 6 июля 2018 года Микал подписал контракт с «Финикс Санз». В первом матче Летней лиге против «Даллас Маверикс» игрок набрал 14 очков, он забил 4 из 5 трёхочковых броска. 

14 ноября 2018 года Микал Бриджес впервые вышел в стартовом составе «Финикс Санз» в матче против «Сан-Антонио Спёрс». 2 февраля 2019 года в поединке против Атланта Хокс на счету игрока было 20 очков. Микал стал единственным игроком «Санс», сыгравшим во всех 82 играх регулярного сезона 2018/2019.

Бруклин Нетс (2023—настоящее время) 
9 февраля 2023 года «Санз» обменяли Бриджеса в «Бруклин Нетс» вместе с Кэмероном Джонсоном, Джеем Краудером, четырьмя незащищенными выборами первого раунда драфта и правом на обмен выбора первого раунда драфта 2028 года на Кевина Дюранта и Ти Джея Уоррена. 15 февраля в матче против «Майами Хит» Бриджес обновил личный рекорд по количеству очков в одном матче НБА, набрав 45 очков.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 DraftExpress profile

Баскетболисты США
Игроки «Вилланова Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Финикс Санз»